Lapas puede referirse a:
 El plural de lapa.
Lapas, freguesia portuguesa en el concelho de Torres Novas.
El nombre común de la planta Galium aparine.
El nombre común de la planta Galium parisiense.
El nombre común de la planta '''''Galium tricornutum.